Turquia
 Mar de Mármara — entre os estreitos do Bósforo (mar Negro) e dos Dardanelos (mar Egeu)
 Ilha de Mármara — no mar homónimo
 Região de Mármara — região estatística
 Marmara Ereğlisi — cidade

Outros usos
 1174 Marmara — asteroide

Desambiguações de topônimos